Yuguan bezeichnet:

 Yuguan (Funing) (榆关镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Funing in der chinesischen Provinz Hebei
 Yuguan (Hui) (虞关乡), Gemeinde im Kreis Hui in der chinesischen Provinz Gansu